Финал Кубка Шотландии по футболу 1997 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1995/96, в котором встречались клубы «Килмарнок» и «Фалкирк». Матч состоялся 24 мая 1997 года на стадионе «Айброкс» в Глазго. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Килмарнока.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Кубок Шотландии 1996/97 на scottishfa.co.uk
 The 1997 Scottish Cup Final

1997
1997
1997
Футбол в Европе в 1997 году
События 24 мая
Май 1997 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1997 году